Niesiołowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Niesiołowice, un village de la voïvodie de Lublin
 Niesiołowice, un village de la voïvodie de Poméranie